Гетрёйнадейльд 1993 () — 82-й сезон чемпионата Исландии по футболу. Он начался 23 мая 1993 года и закончился 25 сентября 1993 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на ksi.is
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1993
Исландия
1993 год в Исландии